Lecho puede referirse a:

Sinónimo de cama.
Lecho nupcial, se refiere a la cama de los recién casados tras haberse celebrado la boda. 
 Lecho de muerte, se refiere a la cama en la que una persona está falleciendo.
Lecho, subdivisión geológica, véase lecho (geología) y estrato
Lecho marino, véase relieve oceánico.
Lecho fluvial, véase cauce.
Lecho glaciar, cauce constituido por el fondo de un valle glaciar y la parte inferior de sus vertientes
Lecho fluido, tecnología de combustión usada en centrales eléctricas.
Lecho de secado de lodos, último componente de una planta de tratamiento de aguas
Lecho fluidizado o lecho fluido fenómeno físico que hace que una mezcla sólido / fluido se comporte como un fluido.
 El nombre común de la planta '''''Pteridium aquilinum.